Bald Knobs ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bald Knobs (Indiana)
 Bald Knobs (Ohio)

Siehe auch:
 Bald Knob, Ort im White County, Bundesstaat Arkansas